Jean-Julien Rojer și Horia Tecău au fost campionii en-titre în 2019, când a avut loc ultima dată turneul, însă Tecău s-a retras din tenisul profesionist. Rojer a jucat  alături de Marcelo Arévalo, însă a pierdut în sferturi de finală în fața perechii Ivan Dodig și Austin Krajicek.

Ivan Dodig și Austin Krajicek au învins perechea franceză Nicolas Mahut și Édouard Roger-Vasselin în finală cu 6–4, 7–6(7–5) câștigând titlul la dublu la Swiss Indoors 2022.

Capi de serie

Tabloul principal

Note

Legături externe

2022
ATP Tour 2022